Gminy w Czechach:
 Zvole (powiat Praga-Zachód) – gmina w powiecie Praga-Zachód
 Zvole (powiat Šumperk) – gmina w powiecie Šumperk
 Zvole (powiat Zdziar nad Sazawą) – gmina w powiecie Zdziar nad Sazawą